Het tennistoernooi US Open werd in 1993 bij de mannen voor de 113e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan Pete Sampras won voor de tweede keer het toernooi door in de finale de Fransman Cédric Pioline met 6-4, 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1993